Токобаев — фамилия; имеет женскую форму Токобаева.
 Токобаев, Марат Молдогазыевич (1932—2006) — советский и киргизский гельминтолог.
 Токобаев, Молдогазы (1905—1974) — киргизский советский государственный и политический деятель, председатель президиума Верховного Совета Киргизской ССР. См. также 
 Геккончик Токобаева — вид ящериц из рода Североазиатских геккончиков, семейства гекконов.